Täpptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Täpptjärnen (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (5,49 ha)
Täpptjärnen (Mattmars socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (12 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn